Юрвиллер:

Топоним 
 Юрвиллер () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Агно-Висамбур, кантон Рейшсоффен.
 Юрвиллер () — коммуна во Франции в регионе Пикардия, департамент Эна, округ Сен-Кантен, кантон Рибмон.